Улица Физкультурников — название нескольких улиц в России.

 Улица Физкультурников — улица в Архангельске.
 Улица Физкультурников — улица в Берёзовском.
 Улица Физкультурников — улица в Екатеринбурге.
 Улица Физкультурников — улица в Кирове.
 Улица Физкультурников — улица в Перми.
 Улица Физкультурников — улица в Тамбове.